Juanita, ein weiblicher Vorname (Diminutiv von Juana), steht für
Juanita (Mumie), Mumie eines Inkamädchens in Peru
Das Mädchen Juanita (1952), deutscher Spielfilm
Donna Juanita, Operette von Franz von Suppè
Juanita Banana (1966), Lied
Juanita du Plessis, namibische Sängerin

Siehe auch:
Juanito (Begriffsklärung)